Tűzhányó, geológiai képződmény
 Tűzhányó, 1997-ben bemutatott amerikai katasztrófafilm
 Tűzhányó,  pasziánsz játék